Lorca ist Ortsname von
 Lorca, Stadt nahe Murcia, Spanien
 Lorca (Navarra), Spanien

Lorca ist der Familienname folgender Personen:
 Federico García Lorca (1898–1936), spanischer Schriftsteller und Dichter
 José Manuel Lorca Planes (* 1949), Bischof von Cartagena
 Juan Gonzalo Lorca (* 1985), chilenischer Fußballspieler
 Nana Lorca (* 1937), spanische Tänzerin
 Pedro de Lorca († 1612), spanischer Zisterzienser und scholastischer Theologe
 Teresa Lorca (* 1947), spanische Flamencotänzerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Llorca
 Lorcan